

Каньчуга — місто в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Каньчуга — гміна в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Каньчуґа — село в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства